Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji PTT Thailand Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-thajský pár Lu Jan-sun a Danai Udomčoke, který ve čtvrtfinále prohrál s Jamiem Murraym a Johnem Peersem.

Deblový titul vyhrála třetí nasazená britsko-australská dvojice Jamie Murray a John Peers, která ve finále zdolala polsko-švédské turnajové čtyřky Tomasze Bednarka s Johanem Brunströmem po rovnocenném zisku prvních dvou setů 6–3 a 3–6, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–6].

Jamie Murray si připsal třetí deblový triumf sezóny a celkově desátý kariérní. Pro Johna Peerse výhra znamenala třetí turnajové vítězství na okruhu ATP Tour ve čtyřhře. Oba tak společně vybojovali třetí triumf.

Nasazení párů 
  Mahesh Bhupathi /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Leander Paes (semifinále)
  Jamie Murray /  John Peers (vítězové)
  Tomasz Bednarek /  Johan Brunström ''(finále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Bhupathi   R Lindstedt
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[8]
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Gimeno-Traver   P Lorenzi
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= L Djere  
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= C Kas   O Marach
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= T Bednarek   J Brunström
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Jelgin   D Istomin
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Kowalczyk   I Zelenay
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[8]
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Sa Ratiwatana   So Ratiwatana
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= L Rosol   I Sijsling
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=[1]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Lu Jan-sun   D Udomčoke
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= N Monroe   S Stadler
| RD1-score11-1=66
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J Murray   J Peers
| RD1-score12-1=78
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= JS Cabal   R Farah
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= P Raja   D Sharan
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= J Cerretani   A Shamasdin
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= D Bracciali   L Paes
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= C Kas   O Marach
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= T Bednarek   J Brunström
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Sa Ratiwatana   So Ratiwatana
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Lu Jan-sun   D Udomčoke
| RD2-score05-1=67
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= J Murray   J Peers
| RD2-score06-1=79
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= JS Cabal   R Farah
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=68
| RD2-score07-3=[8]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= D Bracciali   L Paes
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=710
| RD2-score08-3='''[10]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= C Kas   O Marach
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Thailand Open (ATP)

ATP World Tour 2013